Michaelisfriedhof oder Michaeliskirchhof steht für:

 Neuer St.-Michael-Kirchhof, Berlin
 Michaelisfriedhof (Braunschweig)
 Michaelisfriedhof (Hamburg)
 Michaelisfriedhof (Hannover)
 Michaelisfriedhof (Lüneburg)
 Michaelisfriedhof (Zeitz)